Primera División 1967/1968 był 37 sezonem najwyższej ligi piłkarskiej w Hiszpanii. Sezon rozpoczął się 9 września, a zakończył 28 kwietnia.

Kluby występujące w sezonie 1967/1968:

Tabela końcowa 

Legenda:
M – mecze,
Z – zwycięstwa,
R – remisy,
P – porażki,
GZ – gole zdobyte,
GS – gole stracone,
Pkt – punkty,
RB – różnica bramek

Baraże

Wyniki

Pichichi Trophy 

W tym sezonie Real Madryt zdobył swój 13. tytuł mistrza Hiszpanii.

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Hiszpanii
1967 w piłce nożnej
1968 w piłce nożnej